Carlos Giraldo se puede referirse al:

 Carlos Giraldo (1962- ), presentador colombiano.
 Carlos Giraldo (1979- ), futbolista colombiano.